Le terme Sabor peut faire référence à plusieurs choses :

 Le Sabor est le Parlement de Croatie
 Le Sabor est une puissante institution en Serbie médiévale
 La Sabor est une rivière du Portugal
  est un personnage de Tarzan
 SABOR est l'abréviation de South Africa Interbank Offered Rate
 Sabor (assemblée de l'Église Serbe Orthodoxe)